Por el apodo de Santanón puede referirse a:

 Santana Rodríguez Palafox, militar revolucionario mexicano.
 N. Balcázar Santana, coronel mexicano.
 Rafael Muñoz Aldrete, actor de cine mexicano conocido como El Enano Santanón debido a su diminuta estatura.